Albinus est un cognomen et un agnomen, puis un idionyme latin, porté par :
 , une branche de la gens Postumia ;
 Decimus Junius Brutus Albinus, un des assassins de Jules César ;
 Lucceius Albinus, un procurateur romain de Judée de 62 à 64 ;
 Albinus Platonicus, un philosophe relevant du moyen-platonisme, sans doute identique à Alcinoos (vers 150) ;
 Clodius Albinus, un usurpateur romain mort en 197 ;
 Albinus, un préfet du prétoire des Gaules en 440 ;
 Albinus, un évêque d’Uzès au  ;
 Albinus, un abbé de Cantorbéry au .

famille allemande dont plusieurs membres se sont illustrés dans la médecine
 Bernhard Albinus (1653-1721), le père ;
 Christian Bernhard Albinus (1696-1752), son premier fils ;
 Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770), son deuxième fils ;
 Frederik Bernard Albinus (1715-1778), son troisième fils ;

autre
 Jette Albinus (1966-), la première femme de l'Armée Royale danoise à être nommée au grade de général.

Homonymie de patronyme